Михаил Серебряков: Серебряков, Михаил Васильевич (1879—1959) — российский и советский юрист, историк, философ, ректор ЛГУ.
 Серебряков, Михаил Евгеньевич (1891—1974) — советский военный деятель и учёный, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы.
 Серебряков, Михаил Михайлович (1852—1906) — русский народник и общественный деятель.